Stanisław Karwowski (ok. 1750– ok. 1799) – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Stanisław Walenty Karwowski (1848–1910) – polski działacz emigracyjny
 Stanisław Karwowski (1848–1917) – polski historyk